Armand Lévy peut désigner :
 Armand Lévy (1795-1841), minéralogiste  français ;
 Armand Lévy (1827-1891), activiste français ;
 Armand Lévy dit Alévy (1859-1935), journaliste et auteur dramatique français.